Een verkeersweg:
 N822 (België)
 N822a (België)
 N822 (Frankrijk)
 N822 (Nederland), zie Provinciale weg 822

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing